Europa kup u gađanju field samostrelom (Europa Cup in Field Crossbow) je IAU natjecanje koje se održava u Slavonskom Brodu u dvorani s metama na udaljenosti od 18m.

Izdanja

Pojedinačno
Legenda:
 - broj ispred imena strijelaca označava njihovu poziciju nakon kvalifikacija
 - * Na natjecanju se pobjednici osim u ukupnoj konkurenciji određuju u kadetskoj, juniorskoj i master konkurenciji (u kojima se oba spola natječu ravnopravno) te muškoj i ženskoj konkurenciji. Margina označava prednost pred drugim najboljim rezultatom muškog, odnosno ženskog natjecatelja bez obzira na dobnu skupinu, jer se povremeno dogodilo da je muški ili ženski pobjednik juniorske konkurencije imao bolji rezultat od prvoplasiranog ili drugoplasiranog u muškoj ili ženskoj konkurenciji, ali s obzirom na propozicije natjecanja rangiran je samo u svojoj dobnoj skupini. 
 - bold označava službeno prvoplasiranog s obzirom na broj pogođenih centara u slučaju istog broja bodova ili slučaja opisanog iznad kod zvjezdice - ES - extra shots** Neki natjecatelji nastupaju nastupaju pojedinačno, bez ekipeStatistika (2019.)

Ekipno* u jednom slučaju drugoplasirana reprezentacija bila je Hrvatska I, a u drugom Rusija I - obje reprezentacije nastupile su u drugačijim sastavima u odnosu na godinu ranije''

Najbolji rezultat njemačke ekipe je 4. mjesto 2006. i 2011., a češke ekipe je 3. mjesto 2019. godine.

Vanjske poveznice

Vidi
Hrvatski streljački savez
Hrvatski streličarski savez
IAU Svjetski samostrijelski kup u Hrvatskoj

Izvori

Međunarodna streličarska natjecanja u Hrvatskoj
Međunarodna streličarska natjecanja
Međunarodna streljačka natjecanja u Hrvatskoj
Šport u Slavonskom Brodu
Europska športska natjecanja